Pitys peut désigner :
 Pitys, une nymphe liée au pin, dans la mythologie grecque.
 Pitys decorticata, ancien nom de l'espèce Sinployea decorticata, une espèce d'escargot terrestre endémique des îles Cook.